La bandera de Tbilissi, capital de Geòrgia, està formada per un camp blanc amb una creu blava de tipus nòrdic fimbriada en color daurat i que s’estén fins a les vores de la bandera. El punt de creuament està coronat per l'escut de Tbilissi i envoltat de set estels daurats de set puntes alineades de manera creixent.

Vegeu també 
 Escut de Tbilissi

Referències 

Tbilissi
Tbilissi